Svetina je lahko:
 Svetina, naselje v občini Štore
 župnija Svetina
 Svetina,  priimek več znanih osebnosti